Krzysztof Jakóbczyk (ur. 3 grudnia 1986 we Wrocławiu) – polski koszykarz grający na pozycji rzucającego obrońcy, obecnie zawodnik Górnika Wałbrzych.

MVP finałów I ligi z 2014. 

W czerwcu 2016 został zawodnikiem Siarki Tarnobrzeg. 13 maja 2017 został zawodnikiem Miasta Szkła Krosno.

19 czerwca 2018 zawarł umowę z AZS-em Koszalin. 17 stycznia 2019 opuścił klub, by dołączyć do I-ligowego FutureNet Śląska Wrocław. Przed rozpoczęciem sezonu 2019/2020 dołączył po raz kolejny w karierze do Górnika Wałbrzych.

Osiągnięcia 
Stan na 23 maja 2021.
 Drużynowe
 Zdobywca pucharu Intermarche Basket Cup na szczeblu PZKosz (2013)
 Awans do PLK z Polfarmexem Kutno (2014)
 Wicemistrz I ligi (2021)

 Indywidualne
 MVP:
 pucharu Intermarche Basket Cup na szczeblu PZKosz (2013)
 finałów I ligi (2014)
 miesiąca I ligi (listopad 2020)
 Zaliczony do I składu I ligi (2021)
 Lider I ligi w przechwytach (2014)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Statystyki zawodnika na pzkosz.pl 
 Profil na stronie plkhistory.ugu.pl

Polscy koszykarze
Koszykarze Górnika Wałbrzych
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Siarki Tarnobrzeg
Koszykarze Sokoła Łańcut
Koszykarze Tarnovii Tarnowo Podgórne
Koszykarze Sportino Inowrocław
Koszykarze Śląska Wrocław
Koszykarze Mosiru Krosno
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Nysy Kłodzko
Ludzie urodzeni we Wrocławiu
Urodzeni w 1986